Die Abkürzungen M7, M 7 oder M-7 bezeichnen:

 Luxgen M7, einen taiwanesischen Van
 Weltmeister M7, eine chinesische Limousine
 Aito M7, ein chinesisches Hybrid-SUV
 Messier 7, einen offenen Sternhaufen im Skorpion
 Bayonet-Knife M7, ein US-amerikanisches Messerbajonett
 Bombardier M7, ein Elektrotriebzug im Vorortverkehr von New York
 M7-Wagen, Doppelstockwagen der SNCB/NMBS
 M7 (Panzerhaubitze), eine US-amerikanische Panzerhaubitze
 M7 (Granatwerfer), einen US-amerikanischen Granatwerfer
 ein Musikalbum der Berliner Rockband Einstürzende Neubauten
 eine Gruppe von Milchprodukten nach dem deutschen Lebensmittelschlüssel, siehe Bundeslebensmittelschlüssel
 die 7. Schulklassenstufe des Mittlere-Reife-Zugs
 einen Typ einer akuten Leukämie, siehe FAB-Klassifikation
 eine Messsucher-Kleinbildkamera der Firma Leica, siehe Leica M
 einen Mikroprozessor der Firma Cyrix, siehe Cyrix Cx486DX2
 einen US-amerikanischen Rauchgranatenwerfer, siehe LVOSS
 einen Unterlagen-Typ zur Kultur von Apfel-Niederstämmen, siehe Unterlage (Pflanzen)
 eine in Presse und Onlinemedien gebräuchliche Abkürzung für Ugandas Präsidenten Yoweri Museveni

Straßen:
 M7 (Armenien)
 M7 (Aserbaidschan)
 M7 (Belarus)
 M7 motorway (Irland)
 M7 (Malawi)
 M-7 (Michigan) (Vereinigte Staaten)
 M7 Polaavtopat (Nordmazedonien)
 M7 (Russland)
 Autópálya M7 (Ungarn)

Zuglinien:
 M7 (Metro Istanbul)

M7